BBH peut faire référence à :
  ;
 Baseband Hopping, un saut de fréquence GSM ;
 , une agence de publicité anglaise détenue à 49 % par Publicis Groupe ;
 Baltic Beverage Holdings, une société rattachée au groupe Carlsberg ;
 BBH Ltd, une société spécialisée dans le sourcing et le suivi de production en Chine ;
 Bruce Barrymore Halpenny, un écrivain et historien ;
 BigBroth'Hordes, un site annexe du site du jeu Hordes ;
 Brest Bretagne Handball, une équipe féminine de handball.